Fritschi bezeichnet:

 Bruder Fritschi, eine Figur der Luzerner Fasnacht, siehe Lozärner Fasnachtskomitee

Fritschi ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fritschi (1851–1921), Schweizer Politiker, Verbandsfunktionär und Lehrer
 Niklaus Fritschi (* 1945), Schweizer Architekt, Maler und Zeichner
 Oscar Fritschi (1939–2016), Schweizer Politiker
 Sonja Fritschi (* 1973), Schweizer Distanz-Reiterin
 Tamara Fritschi (* 1997), Schweizer Unihockeyspielerin